Daudet ist der Familienname folgender Personen:  

 Alphonse Daudet (1840–1897), französischer Schriftsteller, Vater Léon Daudets
 Ernest Daudet (1837–1921), französischer Schriftsteller
 Gwendoline Daudet (* 1998), französische Shorttrackerin
 Léon Daudet (1867–1942), französischer Schriftsteller
 Yves Daudet (* 1940), französischer Professor für Völkerrecht